Филипови или Филиповци са български мияшки резбарски род, по произход от малореканското село Гари, Дебърско. Резбарите Филиповци са автори на огромен брой иконостаси в Македония, Албания и Свободна България в стила на Дебърската художествена школа, в която заемат едно от водещите места. За най-ярък техен представител е смятан Петър Филипов.

Родословие

Бележки